Lonsdale är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Baldwin Lonsdale
 James Lonsdale, flera personer
James Rolston Lonsdale, brittisk parlamentsledamot
James Lonsdale (konstnär), brittisk målare
James Lowther, 1:e earl av Lonsdale, brittisk peer
James Lowther, 7:e earl av Lonsdale, brittisk peer
 Kathleen Lonsdale
 Michael Lonsdale
 William Lonsdale

Engelska efternamn